Европейский исламский совет — общеевропейская исламская организация.

Объединяет исламские организации Германии, Франции, Испании, Бельгии, Голландии. Штаб-квартира расположена в Германии. Главные центры — исламский центр-мечеть города Ахен и Союз мусульманских студентов Европы (СМСЕ). Союз способствовал учреждению исламских советов в Германии, Испании и Бельгии.

Официально организация занимается культурной и религиозной деятельностью, а также солидаризацией национальных мусульманских организаций. Некоторые из европейских политиков, однако, считают, что организация вмешивается в политические и социальные процессы, представляя среди мусульман Европы политику некоторых исламских правительств.

Ссылки 
 Виктория ОРЛИК. «Европа мусульманская», Зеркало Недели, № 29 (504), 24 — 30 июля 2004
 ИСЛАМСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРОПЫ 

Религиозные организации Европы
Ислам в Европе